«Piñeiriño» es el nombre con que son conocidas algunas especies de coníferas brasileñas del género Podocarpus:

 Podocarpus lambertii
 Podocarpus sellowii